Robert Cramer ist der Name folgender Personen:

*Robert Cramer (Politiker) (* 1954), Schweizer Politiker (Grüne)
Robert E. Cramer (* 1947), US-amerikanischer Politiker (Alabama)